Pseudancjum (botanika) – szczególna postać kwiatostanu
 Pseudancjum (teoria)